Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Western & Southern Open 2020 des Damentennis in New York City. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in New York City